Bäuerlein ist der Familienname folgender Personen:
 Marita Bäuerlein, CSU, Mitglied des Bayerischen Landtages (7. Wahlperiode)
 Peter Bäuerlein (* 1960), deutscher Radsportler
 Stijepan Bäuerlein (1905–1973), kroatischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Đakovo
 Theresa Bäuerlein (* 1980), deutsche Autorin

Bäuerlein bezeichnet auch:
 Scherzhaft einen kleinen Bauern/Landwirt
 Das Bäuerlein von Fulgenstadt, eine oberschwäbische Legende in sechs Liedern

Siehe auch:
 Bäuerle